Dov Hoz (militair): een van de oprichters van de Hagana
 Dov Hoz (schip, 1946): een schip van de Mossad Le'Aliyah Bet